Muin steht für:
 Abdulmaid Kiram Muin, Diplomat der Philippinen
 Hodschij Muin (1883–1942), aufklärerischer Pädagoge, Schriftsteller und Publizist im russländischen Turkestan bzw. frühsowjetischen Usbekistan